Egyptian Theatre ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Egyptian Theatre (Colorado), NRHP-Nr. 93000575
 Egyptian Theatre (Illinois), NRHP-Nr. 78003100
 Egyptian Theatre (Oregon), NRHP-Nr. 10000281

Siehe auch:
 Grauman’s Egyptian Theatre, Kino in Hollywood, Los Angeles, Kalifornien